Division I i fotboll 1988 var 1988 års säsong av Division I som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick upp till Allsvenskan och de två sämsta degraderades till Division II. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norra 
Örebro SK vann serien och gick till Allsvenskan.

Södra 
Halmstads BK vann serien och gick till Allsvenskan.

Källor

Referenser

Fotboll i Sverige 1988
1988
Fotbollssäsongen 1988